Jarosław "Yars" Dubacki, (urodzony w 1959 r.), polski rysownik, długoletni współpracownik magazynu konsumenckiego Veto.

Z wykształcenia plastyk, z zawodu projektant mebli kuchennych, zamieszkały w Warszawie. Popularność zdobył publikując od początku lat 80. XX wieku serię rysunków z "miśkiem" do magazynu Veto. Ten charakterystyczny bohater łączył w sobie cechy Misia z Okienka i Kubusia Puchatka, uzupełnione przez elementy ludowej mądrości, często zaskakujące abstrakcyjnym humorem czy niespodziewaną puentą. Autor szukając inspiracji pracował nawet 3 miesiące jako kontroler Miejskiego Zakładu Komunikacji w Warszawie.

Jest autorem kilkudziesięciu tysięcy rysunków z "miśkiem", a jego rysunki brały udział w kampanii reklamowej jednego z warszawskich centrów handlowych.

Linki zewnętrzne 
  Jarosław "Yars" Dubacki, Z życia MISIA. (także rysunki)

Urodzeni w 1959
Polscy graficy